Ришад Тимиргалиевич Булгаков (6 июня 1931 года — 23 февраля 1989 года) — главный инженер производственного объединения «Татнефть» Министерства нефтяной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1976), почётный нефтяник СССР (1977).

Биография 
Родился 6 июня 1931 года в Уфе. По национальности — татарин.

В 1954 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. Кандидат технических наук.

Трудовую деятельность начал в 1954 году инженером, затем работал старшим инженером, заведующим нефтепромыслом № 5, начальником производственного отдела нефтепромыслового управления «Лениногорскнефть» Татарской АССР. В 1963—1967 годах — главный инженер, в 1967—1972 — начальник нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть» Татарской АССР, в 1972 году — директор ТатНИПИнефти, с 1972 года — главный инженер — заместитель генерального директора производственного объединения «Татнефть» имени В. Д. Шашина.

За выдающиеся успехи в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и социалистических обязательств по добыче нефти и бурению скважин, достижение высоких технико-экономических показателей в работе Указом Президиума Верховного Совета ССCP от 11 марта 1976 года Ришаду Тимиргалиевичу Булгакову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1977 года — генеральный директор объединения «Татнефть», в 1980—1983 годах — начальник Тюменского производственного управления по нефтяной и газовой промышленности.

Внес большой вклад в развитие нефтегазовой промышленности СССР, становление Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. В 1983—1989 годах работал заместителем начальника отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР.

Депутат Верховного Совета СССР десятого созыва (1979—1984), Верховного Совета Татарской АССР шестого — девятого созывов. Делегат XXVI съезда КПСС, XIII съезда ВЛКСМ.

Жил и работал в Москве. Умер 23 февраля 1989 года на 58-м году жизни. Похоронен в  (Татарская АССР).

Избранные труды 
 Оптимизация процессов сбора, транспорта и подготовки нефти [Текст] / А. В. Валиханов, Р. Т. Булгаков, Э. И. Мансуров и др. - Казань : Таткнигоиздат, 1971. - 92 с.
Социальное планирование в нефтедобывающем производстве [Текст] / А. В. Валиханов, Р. Т. Булгаков, Р. Х. Хабибуллин. - Казань : Тат. кн. изд-во, 1974. - 183 с.
Автоматизированная система оперативного управления нефтедобывающим производством НГДУ [Текст] / [Булгаков Р. Т., Лисагор М. С., Малецкий В. А., Фрид Д. Н.]. - Москва : ВНИИОЭНГ, 1975. - 84 с.
'Булгаков, Ришат Тимергалеевич. Прогнозирование и оптимизация разработки большой группы нефтяных залежей [Текст] / Р.Т. Булгаков, В.Д. Лысенко, Э.Д. Мухарский ; Татар. гос. науч.-исслед. и проектный ин-т нефт. пром-сти. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1976. - 143 с.
Автоматизированная система управления нефтегазодобывающим предприятием [Текст] : Из опыта работы объединения "Татнефть" / [Р.Т. Булгаков, Р.Д. Динеев, Ф.Л. Абдрахманов, В.Г. Дарземанов]. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1977. - 73 с.
'Булгаков, Ришад Тимиргалиевич. Социальное управление нефтедобывающим предприятием [Текст] / Р.Т. Булгаков, Ю.Е. Дуберман, А.С. Шешнев ; М-во нефт. пром-сти, Произв. об-ние "Татнефть". - Казань : Татар. кн. изд-во, 1977. - 96 с.
Организационно-технологическая автоматизированная система управления нефтедобывающим производством [Текст] / [Р.Т. Булгаков, М.С. Лисагор, В.А. Малецкий, Д.Н. Фрид]. - Москва : ВНИИОЭНГ, 1979. - 72 с.
Разработка месторождений при забойном давлении ниже давления насыщения / [Г. Г. Вахитов, В. П. Максимов, Р. Т. Булгаков и др.]. - М. : Недра, 1982. - 229 с.
Технический прогресс в нефтяной промышленности Татарии [Текст] / [Э. А. Акопджанов, В. Е. Баташев, Р. Т. Булгаков и др.]. - Казань : Тат. кн. изд-во, 1975. - 148 с. 
Тронов В. П., Хамидуллин Ф.Ф., Булгаков Р.Т., Арзамасцев Ф.Г., Андриянов В.П. 031. Авторское свидетельство № 682243 от 26.04.1976
'''Булгаков, Ришат Тимергалеевич. Совершенствование информационного обеспечения функциональных отделов аппарата управления НГДУ [Текст] / [Булгаков Р.Т., Шешнев А.С., Лавущенко В.П.]. - Москва : ВНИИОЭНГ, 1978. - 48 с. 
Повышение нефтеотдачи пластов на месторождениях Татарии [Текст] / [Р.Т. Булгаков, Р'''.Х. Муслимов, Ф.М. Хаммадеев и др.]. - Казань : Татар. кн. изд-во, 1978. - 121 с.
 Тронов В. П., Хамидуллин Ф.Ф., Булгаков Р.Т., Арзамасцев Ф.Г. 037. Авторское свидетельство № 763450 от 29.08.1978 Способ обезвоживания и обессоливания нефти
 Тронов В. П., Хамидуллин Ф.Ф., Ли А.Д., Булгаков Р.Т., Радин Б.М., Арзамасцев Ф.Г., Сучков Б.М., Кудинов В.И., Доброскок Т.М. 038. Авторское свидетельство № 767177 от 19.10.1978 Способ обезвоживания и обессоливания нефти

Награды и звания 
 медаль «Серп и Молот» (11.03.1976)
 два ордена Ленина (30.03.1971, 11.03.1976)
 орден Октябрьской Революции (02.03.1981)
 орден «Знак Почёта» (23.05.1966)
 медали СССР
 медали ВДНХ
 Почётный нефтяник СССР (1977).
 Премия имени Губкина (1969, 1970).

Память 
 16 июня 2011 года в Тюмени на доме № 71 по улице Хохрякова, где жил Герой, установлена мемориальная доска.
 В 2009 году одной из вновь формируемых улиц в микрорайоне «Дружба» города Альметьевска присвоено имя Ришада Булгакова.

Примечания

Литература 
 Герои труда/ Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трёх степеней из Башкортостана/ сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. -ISBN 978-5-295-05228-6
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б.— Уфа: Башкирская энциклопедия, 2005. — 624 с.; — ISBN 5-88185-053-X

Ссылки 

 Булгаков Ришад Тимиргалиевич

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Делегаты XXVI съезда КПСС
Нефтяники Татарстана
Татнефть
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Татарской АССР